AKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Astraksetra Gunung (Indonesia)